Termin TRMD ima više značenja.

 TRNK (guanin37-N1)-metiltransferaza, enzim
 Dampskibsselskabet Torm, brodska kompanija